Bei den World Games 2001 im japanischen Akita wurden vom 22. bis 26. August 2001 vier Wettbewerbe im Billard ausgetragen.

Medaillenübersicht

9-Ball Damen

9-Ball Herren 

Ismael Páez gab sein Spiel kampflos auf, nachdem er kurz vor seinem Spiel beim Üben einen Herzinfarkt erlitten hatte und ins Krankenhaus eingewiesen wurde.

Dreiband Herren

Snooker Herren 

Für den Snooker-Wettbewerb wurden ursprünglich Vertreter der Profitour wie einige Amateurspieler nominiert. Mehrere anfänglich für den Snooker-Wettbewerb nominierte Spieler sagten aber kurzfristig ab. Der englische Profispieler Stephen Lee, eigentlich der auf der Weltrangliste am höchsten platzierte Profispieler des Teilnehmerfeldes, wurde nach seinem Rückzug durch den japanischen Amateur Takao Kurimoto ersetzt. Der Belgier Patrick Delsemme trat nach einem positiven Drogentest nicht an, stattdessen spielte der Kanadier Paul Potier mit. Auch der Finne Robin Hull flog nicht nach Tokio, da er auf dem Weg zum Flughafen erkrankte. Seinen Platz nahm wiederum der Holländer Alex Lely ein. Sowohl Potier und Lely waren eigentlich für den Poolbillard-Wettkampf nach Akita gereist, nahmen am Ende aber an beiden Disziplinen teil.

Der Chinese Da Hailin bekam wiederum kein Visum für Japan. Da den Organisatoren mittlerweile kaum mehr mögliche Ersatzleute hatten, wurde Lawrie Annandale angefragt. Annandale war eigentlich als Schiedsrichter nach Japan gereist und hatte nach eigenen Angaben „13 Jahre lang keine richtige Partie Snooker mehr gespielt“, sagte am Ende aber trotzdem zu. Unmittelbar vor Turnierbeginn musste noch der Australier Johl Younger durch eine Magen-Darm-Grippe absagen. Seine Absage konnte als einzige nicht mehr kompensiert werden.

Literatur

Weblinks 
 Hauptseite für die World Games 2001 bei World Snooker (englisch, archiviert)

Einzelnachweise 

Billard
2001
Karambolageveranstaltung 2001
Poolbillardveranstaltung 2001
Snookerveranstaltung 2001
Billardturnier in Japan